Osoby
 Hans Egede (1686–1758) – norweski misjonarz luterański
 Paul Egede (1708–1789) – duński teolog i językoznawca